Mandingo – afrykańska grupa etniczna
 Mandingo – powieść Kyle’a Onstotta z 1957
 Mandingo – amerykański film z 1975 w reżyserii Richarda Fleischera, ekranizacja powieści